Europese weg 611, een Europese weg in Frankrijk
E611 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten